Habsburg Erzsébet (1437–1505) magyar és cseh királyi hercegnő, osztrák hercegnő, valamint lengyel királyné és  litván nagyhercegné (1454-től)
 Habsburg Erzsébet (1526–1545) magyar és cseh királyi hercegnő, osztrák főhercegnő, valamint lengyel királyné és  litván nagyhercegné (1543-tól)